Rose Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rose Creek Township (Arkansas)
 Rose Creek Township (Kansas)